Motoga – dopływ Wieprza
 Motoga – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Baranów